Wallich ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Juliana Wallich (1657–1725), sächsische Alchemistin
 George Charles Wallich (1815–1899), britischer Mediziner und Biologe
 Henry Wallich (1914–1988), US-amerikanischer Ökonom, Sohn von Paul
 Hermann Wallich (1833–1928), deutscher Bankier, Vater von Paul
 Johann Ulrich von Wallich (1624–1673), sächsischer Jurist in schwedischen Diensten
 Nathaniel Wallich (eigentlich Nathan Wolff; 1786–1854), dänischer Botaniker
 Paul Wallich (1882–1938), deutscher Bankier, Sohn von Hermann und Vater von Henry

Siehe auch:
 Wallig